Кае́ли (Кайе́ли; )
 Каели (залив) — морской залив в восточной части индонезийского острова Буру.
 Каели (язык) — австронезийский язык, использовавшийся до недавнего времени одноименной народностью.
 Каели (народ) — народность, проживающая в восточной части индонезийского острова Буру (южное побережье залива Каели).